Kolu – wieś w Estonii, w gminie Kose, w prowincji Harju
 Kolu – wieś w Estonii, w gminie Ridala, w prowincji Lääne
 Kolu – wieś w Estonii, w gminie Türi, w prowincji Järva.